

Села:
 Дзвиняч — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Дзвиняч — Тернопільська область, Чортківський район
Залізниця:
 Дзвиняч — зупинний пункт Тернопільської дирекції Львівської залізниці

 Дзвиняч Горішній — колишнє село, Турківський район Львівська область

Дзвиняч Долішній — село Бещадський повіт, Підкарпатське воєводство, гміна Устрики-Долішні

Див. також 
 Дзвиняча
 Дзвинячка